Satellit (von lateinisch satelles ‚Begleiter‘) steht für:
 Satellit (Astronomie), ein Himmelskörper („Mond“) auf einer Umlaufbahn um ein anderes Objekt

Biologie:
 Satellit (Chromosom), der Endabschnitt am kurzen Schenkel eines Chromosoms
 Satelliten-DNA, sich vielfach wiederholende Sequenzmotive von Nukleinsäuren
 Satellit (Biologie), ein unselbständiges Virus
 Satellitenzelle, eine bestimmte Art von Gliazellen, siehe Mantelzelle
 eine Art von Muskelzellen, auch Satellitenzelle, siehe Myoblast
 der Wachstumstyp des Haemophilus influenzae auf Blutagarplatten mit Hilfe einer zweiten Bakterienart, siehe Ammenwachstum

Technik:
 Satellit (Raumfahrt), ein künstlicher Raumflugkörper, der einen Himmelskörper auf einer festen Umlaufbahn umrundet
 ein Rundfunksatellit bei der Beschreibung des Übertragungsweges von Fernseh- und Hörfunkprogrammen („Empfang über Satellit“)
 Satellit (Luftfahrt), Erweiterungsgebäude zu einem bestehenden Flughafenterminal
 Satellit (Lautsprecher), bei Soundsystemen oder Heimkinoanlagen einen kleinen Mittelhochtonlautsprecher
 Bedienungssatellit, ein in Fahrzeugen der Marke Citroën verwendetes Kombielement
 Kurzform für Satellitenfahrzeug in der Lagerlogistik, ein Kanalfahrzeug zur automatischen Bedienung von Kanallagern, siehe Shuttle (Lagertechnik)
 Satellitenseite, eine für Suchmaschinen optimierte Internetseite, siehe unter Brückenseite
 SMS Satellit, ein 1893 in Dienst gestelltes Torpedokanonenboot der k.u.k. Kriegsmarine

Siehe auch:
 Satellite
 Satellitenstaat